Provenchère (Doubs)
 Provenchère (Haute-Saône)
ook:
Provenchères-lès-Darney, Vosges
Provenchères-sur-Fave, Vosges